Tomášovce est une commune slovaque du district de Lučenec ;
 Tomášovce est une commune slovaque du district de Rimavská Sobota.